Marica – keresztnév
 Marica – folyó a Balkánon A folyóról elnevezve:
 Első Marica menti csata
 Második Marica menti csata
 Bolla Mária vitorlázórepülő-bajnok beceneve